Saint-Cirq steht für folgende Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Cirq (Dordogne), ehemalige Gemeinde im Département Dordogne
 Saint-Cirq (Tarn-et-Garonne), Département Tarn-et-Garonne

Département Lot:
 Saint-Cirq-Lapopie
 Saint-Cirq-Madelon
 Saint-Cirq-Souillaguet
 Colayrac-Saint-Cirq